Идэ — японская фамилия. Известные носители:
 Идэ, Тикаэ (род. 1948) — японская мангака.
 Идэ, Эмиль (род. 1920) — французский шоссейный велогонщик. 
 Идэ, Юдзи (род. 1975) — японский автогонщик.
 Идэ, Ясунори — японский сценарист и режиссёр жанра аниме.